Precipitación puede referirse:
 en meteorología, a la precipitación, la caída de agua sólida o líquida debido a la condensación del vapor sobre la superficie terrestre;
 en química, a la precipitación, la reacción química en la cual se produce un sólido a partir de líquidos.

Enlaces externos